«Калитва» — советский футбольный клуб из Белой Калитвы, Ростовская область. Основан не позднее 1953 года.

В первенстве СССР играл в 1966—1970 годах (классе «Б») и в 1972—1974 годах (во второй лиге).

В настоящее время выступает в Первенстве Ростовской области (1-я лига, зона «Север»).

Названия 
 1953—1958 — «Труд»;
 1959—1960 — «Калитва»;
 1963—1965 — «Труд»;
 1966—1969 — «Калитва»;
 1970 — «Орбита»;
 с 1971 — «Калитва».

Достижения 
 В первенстве СССР — 5-е место в зоне РСФСР класса «Б»: 1969.
 В кубке СССР — поражение в 1/4 финала зонального финала: 1966/1967.
 В чемпионате Ростовской области — чемпион (4): 1963, 1965, 1971, 1977.
 Обладатель Кубка Северного Кавказа (2): 1963, 1964
 Обладатель Кубка РСФСР (2): 1963, 1964
 Обладатель Кубка СССР КФК (среди команд коллективов физической культуры) (2): 1964, 1971
 Обладатель Кубка Юга России: 1971

Известные игроки 

 Адамов, Роман Станиславович
 Батарин, Виктор Иванович
 Быков, Анатолий Николаевич
 Гудукин, Антон Владимирович
 Гончаров, Владимир Николаевич
 Грынгазов, Владимир Иванович
 Ермилов, Виталий Юрьевич
 Иванов, Александр Леонидович
 Корнеев, Валерий Анатольевич
 Посылаев, Эдуард Вячеславович
 Чугунов, Александр Иванович

Тренеры 
 Григорьев Александр Николаевич (1964, 1966)
 Муреев Валентин Васильевич (1965, 1968)
 Брюшин Василий Дмитриевич (1967)
 Трофимов Виктор Михайлович (1969—1970, 1972)
 Одинцов Виктор Федосеевич (1973—1974)

Примечания

Ссылки 
 footballfacts 
 Матчи клуба в базе Wildstat 
 Матчи клуба в базе Wildstat  («Орбита»)
 История футбольных клубов

Футбольные клубы России
Белая Калитва
Футбольные клубы Ростовской области